El nombre de Iglesia de Santa LA Rosalía es el nombre de varios edificios cristianos, catalogados como iglesias en honor a alguna santa llamada Rosalía.

Santas 
 Santa Rosalía de Palermo (1130-1156), virgen y santa italiana;

Iglesias 
 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad

En España 
 Iglesia de Santa Rosalía, templo católico en la ciudad de Sevilla, Sevilla.

En Italia 
Chiesa di Santa Rosalia
 Iglesia de Santa Rosalía, templo católico en la ciudad de Bivona, Sicilia (:w:it).
 Iglesia de Santa Rosalía, templo católico en la ciudad de Cagliari, Cerdeña (:w:it).
 Iglesia de Santa Rosalía, templo católico en la ciudad de Palestrina, Lacio (:w:it).

En Venezuela 
 Iglesia de Santa Rosalía, templo católico en la ciudad de Caracas.
 Iglesia de Santa Rosalía de Palermo, templo católico en el municipio de El Hatillo, Estado Miranda.